Мико́зы (от  «гриб») — болезни человека и других животных, вызываемые паразитическими грибами.

Обзор 
Различают микозы кожи и ногтей — дерматомикозы (другие заимствованные из иностранного языка названия: дерматофитоз, дерматофития) и микозы внутренних органов (глубокие микозы). У животных могут также возникать отравления токсинами грибов, поражающих растительные корма, — микотоксикозы. Одними микозами болеют только люди или животные, другими человек заражается от животных (например, микроспорией).

Виды микозов 

Микозы у людей бывают (по возбудителю и клиническому течению):
1. Дерматомикоз (дерматофития):
 Кератомикозы:
 Пёстрый (отрубевидный, разноцветный) лишай — характеризуется образованием чешуек, вызывается Malassezia furfur;
 Трихоспория:
 Чёрная пьедра — колонизирует волос, вызывается Piedraia hortae;
 Белая пьедра — микоз волос головы, усов, бороды, вызывается Trichosporon beigelii;
 Трихонокардиоз (также «Трихомикоз подмышечный») — вызывается Nocardia tenuis (син. Trichosporum minutissimum) (является бактериальной инфекцией);
 Трихомикозы:
 Микроспория;
 Трихофития (ранее также herpes tonsurans);
 Фавус (или: парша);
 Эпидермомикозы:
 Эпидермофития:
 Эпидермофития стоп (или: эпидермофитоз, «атлетическая стопа», микоз стоп) — Trichophyton interdigitale (Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale);
 Паховая эпидермофития (ранее «окаймлённая экзема») — Epidermophyton floccosum;
 Руброфития (рубромикоз) — Trichophyton rubrum;
 Черепицеобразный микоз (шелушащийся лишай, хронический фигурный дерматомикоз, «герпес Мансона») — Trichophyton concentricum;
 Чёрный лишай (чёрный микоз) — на ладонях и подошвах образует коричневые или чёрные пятна, вызывается Exophiala werneckii;
 Кандидоз — вызывается Candida albicans (реже Candida tropicalis, Candida krusei, Candida pseudotropicalis, Candida stellatoidea и некоторые другие);
 Поверхностный геотрихоз кожи — обычно Geotrichum candidum;
2. Глубокие микозы:
 Глубокие микозы кожи:
 Хромомикоз (бородавчатый бластомикоз, болезнь Педрозо) — Phialophora verrucosa, Hormodendrum pedrosoi, Hormodendrum compactum;
 Мадуромикоз («мадурская стопа», мицетома) — условно-патогенные грибы родов Actinomyces, Nocardia, Allescheria, Aspergillus, Penicillium и т. д.;
 Споротрихоз (болезнь Берманна — Гужеро, споротрихозный лишай) — Sporothrix schenckii (syn: Sporotrichum beurmanni, Sporotrichum jenselmei);
 Цефалоспориоз (акремониоз, акроасталагмоз) — грибы рода Cephalosporium, чаще Cephalosporium acremonium, Cephalosporium cinnabarinum, Cephalosporium falciforme;
 Бластомикоз келоидный (амазонский бластомикоз, болезнь Лобо) — Glenosporella Lobo, либо Paracoccidioides Lobo (syn: Blastomyces Lobo);
 Плесневые микозы:
 по локализации: отомикозы, пневмомикозы, микотический кератит;
 по этиологии: аспергиллёз, цефалоспориоз, мицетомы грибного генеза, акаулиоз кожи, акладиоз кожи, пенициллиоз, аллешериаз, геотрихоз (условно), мукороз, скопуляриопсиоз;
 Глубокий гранулёматозный кандидамикоз;
 Висцеральные (системные) микозы:
 Бластомикоз Гилкриста — Blastomyces dermatitidis;
 Кокцидиоидомикоз;
 Гистоплазмоз;
 Паракокцидиоидомикоз;
 Криптококкоз;
 Актиномикоз (условно).

По локализации преимущественного поражения выделяются микозы:
 Онихомикоз — грибковое заболевание ногтей любой этиологии, в том числе грибками-дерматофитами Trichophyton rubrum, Trichophyton tonsurans, реже Epidermophyton floccosum и Microsporum canis.
 Пиломикоз — грибковые инфекции при которых поражаются только волосы: узловатая трихоспория.
 Пневмомикоз — заболевание лёгких с их поражением грибковой инфекцией любой этиологии (чаще облигатно-патогенными и факультативно-патогенными грибками, оомицетами, аскомицетами, несовершенными грибами).

  — на языке образуется чёрный налёт; причина в точности неизвестна, но есть предположение, что заболевание вызывается грибками.
 Себорея — кожное заболевание, вызываемое дрожжеподобным грибом Pityrosporum ovale (себорея впервую очередь связана с функционированием сальных желёз, присоединение инфекции вторично).

Этиология 

 Снижение защитных функций иммунной системы. В группу риска также входят лица с ослабленным иммунитетом, люди с ВИЧ и СПИДом
 Онкология. Люди, находящиеся под стероидным лечением, лица, проходящие химиотерапию.
 Эндокринные заболевания. Больные диабетом.
 Снижение местного иммунитета. В основном в  слизистых оболочках. Условно патогенные микроорганизмы защищают слизистые и контролируют уровень патогенных.
 Гигиена. В особенности, личная гигиена. Заражение через предметы личной гигиены, личные вещи (одежда, обувь)
 Возраст. В подростковом периоде все проходят половое созревание, сопровождающееся гормональными перепадами и нарушением функции сальных желёз. Пожилые люди подвержены различным заболеваниям, которые зачастую снижают иммунитет.

Патогенез 

Инфицированию способствуют мелкие раны, трещины, опрелости, через которые возбудитель быстро внедряется в толщу эпидермиса. Вероятность развития инфекционного процесса зависит от вирулентности и патогенности грибка, а также от активности специфических факторов иммунитета.

Диагностика

Лечение 

Для лечения микозов используют противогрибковые препараты на основе флуконазола — он является основой многих безрецептурных противогрибковых препаратов. Лекарственные средства на основе амфотерицина В более эффективны и применяются для лечения тяжёлых форм заболевания. Препараты для лечения кожных инфекций: кетоконазол, итраконазол, тербинафин. Вагинальные инфекции, вызванные грибковыми микроорганизмами Candida albicans, лечатся суппозиториями тиоконазола и пессариями, инфекции на поверхности кожи обрабатываются лекарственными мазями.

В лечении грибковых заболеваний применяются лекарственные средства с различными формами выпуска: мази, кремы, спреи, растворы, лаки, таблетки.

В случае наличия вторичной бактериальной инфекции могут применяться также антибиотики. Для профилактики обязательна гигиена, исключение контактов с источниками заражения.

Прогноз

См. также 
 Список инфекционных заболеваний
 Устойчивость к антимикотикам

Примечания

Литература 
 Шеклаков Н. Д. Микозы // Большая медицинская энциклопедия. — 3-е изд. — Т. 15. — : Советская энциклопедия.

Ссылки 
Вагинальный микоз: Симптомы, лечение // klinika.club

Инфекционные заболевания